En droit, un procès est un litige soumis à un tribunal ;
 En linguistique, on dit d'un verbe qu'il indique un procès quand il exprime une action réalisée par le sujet de la phrase.
 En organisation industrielle (variante : Proces) : suite continue d'opérations industrielles visant un but précis.
 En religion catholique, un procès en canonisation est la procédure officielle pour faire admettre une personne comme sainte.

Littérature 

 Le Procès est un roman de Franz Kafka paru en 1925 ;

Opéra 
 Le Procès est un opéra de Gottfried von Einem créé en 1953 ;
 Le Procès (The Trial) est un opéra de chambre de Philip Glass adapté du roman de Kafka, créé en 2014.

Film 
 Le Procès (Der Prozeß) est un film de Georg Wilhelm Pabst (1948) ;
 Le Procès (Trial) est un film de Mark Robson (1955) ;
 Le Procès est un film d'Orson Welles adapté du roman de Kafka (1962) ;
 Le Procès est un épisode de la série télévisée Stargate SG-1 (1998).